Нехтон:
 Нехтон I — король пиктов в V или VI веке.
 Нехтон II — король пиктов в 597—620 годах.
 Нехтон III — король пиктов (706—724) и (726—729), брат Бруде IV.
 Нехтон ап Гвидно — сын Гвидно ап Каурдара ап Гарбониан ап Думнагуал Старый.
 Нехтон ап Сениллт — сын Сениллта, короля Галвидела.